Ельм-Ассе — об'єднання громад у Німеччині.
 Расмус Ельм (швед. Rasmus Elm, нар. 17 березня 1988, Кальмар, Швеція) — шведський футболіст.